HMS Lord Nelson — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь адмирала Горацио Нельсона.

 HMS Lord Nelson (1800) — транспорт. Закуплен в 1800 году. Продан в 1807 году.
 HMS Lord Nelson (1906) — эскадренный броненосец одноимённого типа. Спущен на воду в 1906 году. Продан в 1920 году.

См. также 
 HMS Nelson
 Lord Nelson (ост-индский корабль)